В'єй-Шапе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на північ від Парижа, 26 км на захід від Лілля, 34 км на північ від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 266 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 768,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 В'єй-Шапель на сайті французького Національного інституту географії
 В'єй-Шапель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету В'єй-Шапель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале